Pignol ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Pignol (1924–1990), französischer Regisseur
 Stéphane Pignol (* 1977), französischer Fußballspieler